The Terrible Two – film del 1914 diretto da Hay Plumb
 The Terrible Two – film del 1914 diretto da Joe Evans